Meleșcanu:

 Felicia Meleșcanu
 Teodor Viorel Meleșcanu

Altele 
 Râul Meleș
 Meleșeni

Nume de familie românești